«Санкт-Га́ллен» () — швейцарський футбольний клуб з однойменного міста. Заснований 1879 року. Домашні матчі проводить на стадіоні «АФГ Арена».

Досягнення 

 Чемпіон Швейцарії (2): 1903-04, 1999-00
 Володар кубка Швейцарії (1): 1969
 Володар кубка швейцарської ліги 1: 1978

Виступи в єврокубках

Посилання 

 Офіційний сайт клубу 

Футбольні клуби Швейцарії
Футбольні клуби, засновані 1879
Санкт-Галлен